

Geografia 
 Camaro – torrente siciliano, che nasce dai monti Peloritani

Persone 
 Alexander Camaro – pittore tedesco

Altro 
 Bang Camaro – gruppo hard rock statunitense
 Chevrolet Camaro – pony car" della casa automobilistica statunitense Chevrolet